FOMO steht für:
 Fear of missing out (dt. „Angst, etwas zu verpassen“)
 FOMO, Album (2011) des Songwriters Liam Finn

Fomo steht für:
 Fomo (Südsudan), Berg in Eastern Equatoria, Südsudan
 Fomo Wasserkraftwerk, Wasserkraftwerk in Anhui, China

Siehe auch:
 Arroyo Fomo, Fluss in Äquatorialguinea
 thefearofmissingout, Album (2012) von Thenewno2

Abkürzung